Грассл, Джон Фредерик (1939—2018) — американский морской эколог.
 Грассл, Карен (род. 1942) — американская актриса.